Бирси може да се односи на:

 Бирси (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Бирси (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна